Касто — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Брешія.

 Касто (* 1982) — іспанський футболіст, воротар клубу «Естремадура».
 Касто Нопо (* 1973) — екваторіально-гвінейський футболіст і тренер.
 Касто Мендес Нуньєс (1824—1869) — іспанський морський офіцер.
 Касто Пласенсія (1846—1890) — іспанський художник-пейзажист і портретист.